Comitatul Woodford (în original, Woodford County) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Woodford, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Woodford, statul  -- (Categorie și format);

Note, referințe

Vezi și 

 Districtul Woodford
 Districtul Wood
 Districtul Ford
 Woodford (dezambiguizare)
 Wood (dezambiguizare)
 Ford (dezambiguizare)
 Woodford (nume)
 Wood (nume)
 Ford (nume)

Legături externe 
 Comitatul Woodford, Illinois - Imagini
 Comitatul Woodford, Kentucky - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii